Liebestod ("amore morte" in tedesco) può riferirsi a:

 Liebestod – aria dell'opera Tristano e Isotta di Richard Wagner
 Liebestod – film per la televisione tedesco del 2000
 Liebestod – episodio del film collettivo Aria del 1987, diretto da Jean-Luc Godard